Самана:
 топонім
 Самана (півострів) - півострів північно-східного узбережжя Домініканської Республіки.
 Самана (затока) - затока північно-східного узбережжя Домініканської Республіки.
 Самана - провінція Домініканської Республіки.
 Самана - муніципалітет провінції Самана, що складається з трьох муніципальних районів: ,  та .
 Санта Барбара де Самана - місто в Домініканській Республіці: адміністративний центр провінції Самана та муніципалітету Самана.
 Самана (хребет) - гірський хребет в Північно-Західній прикордонній провінції Пакистану.
 Самана (Індія) - місто в штаті Пенджаб, Індія.
 Самана (Колумбія) - місто в департаменті Кальдас, Колумбія.
 Самана (Гвінея) - місто в Гвінеї.
інше
 Самана (йога) - одне з центральних понять йоги, вид прани
 Самана (Лаос) - система таборів перевиховання в комуністичному Лаосі